James Ward – pittore e incisore britannico
 James Ward – psicologo e filosofo britannico
 James Ward – tennista britannico
 James Ward – vescovo
 Skip Ward, talvolta accreditato come James Ward – attore statunitense
 James Ward-Prowse – calciatore inglese
 James Ward  – autore di giochi